Babing ist der Ortsname von

 Babing (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Babing (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Babing (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Babing (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Babing (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern